Giuseppe Bigogno – allenatore ed ex calciatore italiano
 Bigogno – frazione del comune svizzero di Collina d'Oro